Las Lomas peut désigner :

Espagne 
 Las Lomas (C.P. 11179), localité située dans la province de Cadix ;
 Las Lomas (C.P. 24227), localité située dans la province de León ;
 Las Lomas (C.P. 28669), localité située dans la province de Madrid ;
 Las Lomas (C.P. 29500), localité située dans la province de Málaga ;
 Las Lomas (C.P. 30330), localité située dans la région de Murcie ;
 Las Lomas (C.P. 30889), localité située dans la région de Murcie.

États-Unis 
 Las Lomas, localité située en Californie ;
 Las Lomas, localité située au Texas.

Mexique 
 Lomas de Chapultepec, barrio de la ville de México.

Panama 
 Las Lomas, localité située dans la province de Chiriquí ;
 Las Lomas, localité située dans la province de Coclé.

Paraguay 
 Las Lomas, barrio de la ville d'Asunción.